Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Damendoppel der Wimbledon Championships 2013. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die von 19. bis 20. Juni 2013 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

Damendoppel (Qualifikation)
2013